Triana pode ser:

Triana (Sevilha), bairro de município de Sevilha, Andaluzia, Espanha
Triana (Gerona), bairro de município de Gerona, Catalunha, Espanha
Triana (Vélez-Málaga), bairro de município de Vélez-Málaga, Espanha
Triana (Arenas de San Pedro), bairro de município de Arenas de San Pedro Ávilar, Castela e Leão, Espanha
Triana (Piloña), bairro de município de Piloña, Astúrias, Espanha
Triana (Nueva de Llanes), bairro de município de Llanes, Astúrias, Espanha
Triana (Totana), bairro de município de Jaën, Andaluzia, Espanha
Triana (Castillo de Lucubin), bairro de município de Castillo de Locubin, Jaen, Andaluzia, Espanha
Triana (Rus), bairro de município de Rus, Andaluzia, Espanha
Triana (Melilla), bairro de município de Melilla (enclavo da Espanha) en África
Triana (Valverde del Camino), bairro de município de Valverde del Camino, Huelva, Andaluzia Espanha
Triana (Triqueros), bairro de município de Triqueros, Andaluzia, Espanha
Triana (Las Palmas de Gran Canaria), bairro de município de Las Palmas de Gran Canaria na ilha de Gran Canaria, Canárias
Triana (Buenavista del Norte), bairro de município de Buenavista del Norte na ilha de Tenerife, Canárias
Triana (Los Llanos de Aridane), bairro de município de Los Llanos de Aridane na ilha de La Palma, Canárias
Triana, comuna da provincia do Grosseto en Itália
Triana, freguesia no concelho de Alenquer, Portugal
Triana, bairro de município de Aguascalientes no estado de Aguascalientes, México
Triana, município norte-americano (EUA) de Alabama
José Jerónimo Triana, botânico colombiano
Rodrigo de Triana
Triana, um grupo musical da Espanha.

Desambiguação